

Миндрешть () — село у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Унгурень.
 Миндрешть () — село у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Вледень.
 Миндрешть () — село у повіті Галац. Входить до складу комуни Валя-Мерулуй.

Миндрешть () — село у Теленештському районі.